Стшельце-Вельке () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пайенченский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4927 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Льгота-Велька
 Гмина Ладзице
 Гмина Нова-Бжезница
 Гмина Пайенчно
 Гмина Сульмежице

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства